Chase Championships 1999 - tenisowy turniej z cyklu Chase Championships, zamykający zawodowy sezon rozgrywek kobiecych, w 1999 roku został rozegrany w dniach 15 listopada - 21 listopada w Nowym Jorku.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione 

Rezygnacje:
  Serena Williams zrezygnowała z gry w turnieju z powodu kontuzji odniesionej podczas treningu.
  Monica Seles zrezygnowała z gry w turnieju z powodu złamania prawej nogi.

Drabinka

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju
 Wyniki turnieju na oficjalnej stronie ITF

1999 w tenisie ziemnym
1999
1999 w Stanach Zjednoczonych